Rapti Bobani (Ravno, BiH), naseljeno mjesto u općini Ravno, BiH
 Rapti Bobani (Trebinje, BiH), naseljeno mjesto u gradu Trebinju, BiH